MK 30 steht für:
 MK 30, Maschinenkanone im Kaliber 30 Millimeter

MK-30 steht für:
 Želino, ISO-3166-2-Code der mazedonischen Gemeinde

MK30